Михаил Михайлович Зефиров (1826—1889) — протоиерей, профессор Казанской духовной академии.

Биография 
Родился  года в семье бедного сельского пономаря Шацкого уезда, Тамбовской губернии.

Учился в 1840—1846 годах в Тамбовской духовной семинарии, затем в Казанской духовной академии (1846—1850). При крайней бедности он во всё время обучения отличался благонравным поведением, религиозною настроенностью и преданностью науке. В академии он вёл почти затворническую жизнь, изучил немецкий язык и перечитал массу немецких книг из академической библиотеки. Любимыми его науками были словесность и монголоведение, много переводил он с немецкого богословских статей, перевёл целый курс христианской морали Гиршера, для кандидатского сочинения взял тему: «Духовное пестунство, или частное попечение священника о своих пасомых»; от монашества он отказался, но на пастырское служение в священном сане смотрел высоко.

По окончании курса он был назначен в Саратовскую духовную семинарию преподавателем логики, психологии и патристики, но через год был возвращён в Казанскую академию — на кафедру патрологии — эту дисциплину он читал 5 лет, составив по ней обстоятельные лекции. В «Православном Собеседнике» были напечатаны первые его литературные труды по патристике: «Послания Св. Игнатия Богоносца, с предисловием к переводу их» (1855 г., кн. I) и «Жизнеописание преподобного Максима Исповедника» (против ложных мнений раскольников 1857 г., кн. II—IV).

В 1854 году он был определен на должность эконома академии, а 30 мая посвящён в священники казанской Богоявленской церкви. С осени 1854 года он стал читать лекции по гомилетике и пастырскому богословию, продолжая преподавать до 1856 года патрологию; 18 мая 1857 года он был утверждён в звании экстраординарного профессора академии.

Между тем в академии произошла смена ректора; новый, архимандрит Иоанн, не любил академических преподавателей из белого духовенства и Зефиров был перемещён читать лекции по буддизму — предмету не обязательному для студентов. Происшедшее в 1861 году на экзаменах, столкновение профессора Зефирова с архиепископом Афанасием стало поводом к увольнению его в ноябре 1862 года из академии.

С 16 февраля 1863 года он был определён законоучителем во 2-ю Казанскую гимназию; вскоре умерла его жена, оставив на его попечении четверых малолетних детей. Затем он принимал живейшее участие в судьбе только лишь начавшей тогда устраиваться крещёно-татарской школы профессора Н. И. Ильинского; законоучительствовал в педагогической школе при Казанском уездном училище для приготовления народных учителей; был членом и потом председателем Казанского уездного училищного совета. К этому времени относится его записка в защиту школьного употребления инородческих языков (напечатанная в «Сборнике документов и статей по вопросу об образовании инородцев». — СПб., 1869. — 275—334); в его приходской Богоявленской церкви положено было начало богослужению на татарском языке.

В 1867 году он был избран в члены правления Казанской духовной семинарии, а в начале 1869 года определён ректором Тамбовской духовной семинарии; был и редактором «Тамбовских епархиальных ведомостей».

В сентябре 1871 года он был определён профессором богословия в Императорский Казанский университет (с 1886 года — заслуженный профессор); в 1880 году — в Казанский ветеринарный институт. В 1881 году был избран почётным членом Казанской духовной академии.

В 1885 году он вышел в отставку, продолжая чтение лекций только в ветеринарном институте. Умер в Казани  года.

Кроме церковных наград имел Орден Святой Анны 3-й степени.

Примечания

Литература 
 
 

Протоиереи Русской православной церкви
Выпускники Тамбовской духовной семинарии
Выпускники Казанской духовной академии
Профессора Казанской духовной академии
Ректоры Тамбовской духовной семинарии
Заслуженные профессора Императорского Казанского университета
Преподаватели Саратовской духовной семинарии
Преподаватели Второй Казанской гимназии
Выпускники Шацкого духовного училища